Saint Clair, St. Clair o St Clair può riferirsi a:

Geografia
 St. Clair – località canadese nell'Ontario
 Saint Clair – fiume del Canada
 St. Clair – città statunitense nel Michigan
 St. Clair – città statunitense nel Minnesota
 Saint Clair – città statunitense nel Missouri
 St. Clair – borough statunitense in Pennsylvania
 St Clair – lago australiano in Tasmania

Persone
 Arthur St. Clair – politico e generale statunitense
 Bob St. Clair – giocatore di football americano statunitense
 Malcolm St. Clair – regista, sceneggiatore, attore e produttore statunitense
 Margaret St. Clair – scrittrice statunitense
 Taylor St. Clair – attrice pornografica statunitense

Pagine correlate
 Saint-Clair
 Contea di St. Clair
 Santa Clara
 Sinclair